Piancamunesi – abitanti di Montecampione
Piancamunesi – abitanti di Pian Camuno